

Єсбольський сільський округ — адміністративна одиниця, Індерський район, Атирауська область
 Єсбольський сільський округ — адміністративна одиниця, Махамбетський район, Атирауська область

Дивись також 
 Єсбол